Понтремоли:

 Понтремоли — коммуна в Италии, располагается в регионе Тоскана, подчиняется административному центру Масса-Каррара.
 Понтремоли, Альдо — итальянский физик, основатель физического факультета Миланского университета, погиб во время полярной экспедиции дирижабля «Италия».
 Понтремоли, Эммануэль (1865—1956) — французский архитектор и археолог.